Davide Bramati, ciclista e dirigente sportivo italiano
Luca Bramati, ciclocrossista italiano
Vanni Bramati, attore italiano